Місток, мостик — маленький міст
 Місток — обгороджена частина палуби верхніх ярусів надбудов і рубок або окрема платформа на суднах
 Рукавний місток — пристрій, призначений для захисту від коліс транспорту пожежних рукавів при прокладанні їх по проїзній частині дороги
 Дисульфідний місток — ненасичений ковалентний зв'язок, що виникає за рахунок зв'язування двох атомів сульфуру в тіольних групах
 Місток — акробатична фігура, положення тіла з вигнутою догори грудною кліткою і з упором на долоні й п'яти
 Місток — річка в Україні, права притока Горині
 «Місток» — радянський художній фільм 1986 року

Див. також 
 Мостик — село в Казахстані
 Мостика